Яковлеве — село у Вільнянському районі Запорізької області України.

 Яковлеве () — село у Великолуцькому районі Псковської області Російської Федерації.